Karl August Neumann ist der Name von
* Karl August Neumann (Chemiker) (1771–1866), deutscher Chemiker und Industrieller
 Karl August Neumann (Opernsänger) (1897–1947), deutscher Opernsänger (Bariton), Konzertsänger, Opernregisseur